Enrico Costa (homme politique) (1969- ), homme politique italien.
 Enrico Costa (écrivain) (1841-1909), auteur sarde.